C-VM i håndbold 1988 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 C-VM i håndbold 1988 (mænd)
 C-VM i håndbold 1988 (kvinder)